Brachygaster är ett släkte av steklar som beskrevs av Leach 1815. Brachygaster ingår i familjen hungersteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hungersteklar
Brachygaster